Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 1991 (ang. FIFA Women’s World Cup China 1991) zostały rozegrane w Chinach w dniach 16-30 listopada na 6 stadionach w czterech miastach. Były to pierwsze w historii mistrzostwa świata kobiet. Tytuł zdobyły piłkarki Stanów Zjednoczonych. W turnieju finałowym wystartowało 12 drużyn narodowych. FIFA wybrała na gospodarza turnieju Chiny, który trzy lata wcześniej zorganizowały międzynarodowy zaproszeniowy turniej piłkarski kobiet FIFA Women’s Invitation Tournament protoplasty mistrzostw świata. Turniej odbył się w czterech miastach prowincji Guangdong. Rozgrywki były sponsorowane przez firmę Mars Incorporated dlatego oficjalna nazwa turnieju to 1st FIFA World Championship for Women’s Football for the M&M's Cup. Regulaminowy czas meczu podczas mistrzostw to 80 minut.

Pierwszą bramkę turnieju oraz pierwszą bramkę w historii mistrzostw świata zdobyła Chinka Ma Li w meczu przeciwko Norweżkom.

Stadiony

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B 

 17 listopada, Panyu     Szwecja – Stany Zjednoczone 2:3
    Lena Videkull 65', Ingrid Johansson 71'
    Carin Jennings 40', 49', Mia Hamm 62'
 17 listopada, Foshan     Brazylia – Japonia 1:0
    ----
    Elane Rego 4'
 19 listopada, Foshan     Japonia – Szwecja 0:8
    ----
    Lena Videkull 1', 11', Anneli Andelen 15', 60', Malin Lundgren 25', Helen Nilsson 27', Pia Sundhage 35',  Sayuri Yamaguchi (samob.) 70'
 19 listopada, Panyu     Brazylia – Stany Zjednoczone 0:5
    ----
    April Heinrichs 23', 35', Carin Jennings 38', Michelle Akers 39', Mia Hamm 63'
 21 listopada, Panyu     Szwecja – Brazylia 2:0
    Pia Sundhage 42' (karny), Susanne Hedberg 56'
    ----
 21 listopada, Foshan     Stany Zjednoczone – Japonia 3:0
    Michelle Akers 20', 37', Wendy Gebauer 39'
    ----

Grupa C 

 17 listopada, Jiangmen     Niemcy – Nigeria 4:0
    Silvia Neid 16', Heidi Mohr 34', 36', Gudrun Gottschlich 57'
    ----
 17 listopada, Jiangmen     Chińskie Tajpej – Włochy 0:5
    ----
    Feriana Ferraguzzi 15', Adele Marsiletti 29', Carolina Morace 37', 52', 66'
 19 listopada, Zhongshan     Włochy – Nigeria 1:0
    Carolina Morace 68'
    ----
 19 listopada, Zhongshan     Chińskie Tajpej – Niemcy 0:3
    ----
    Bettina Wiegmann 10' (karny), Heidi Mohr 21', 50'
 21 listopada, Zhongshan     Niemcy – Włochy 2:0
    Heidi Mohr 67', Britta Unsleber 79'
    ----
 21 listopada, Jiangmen     Chińskie Tajpej – Nigeria 2:0
    Mei-Chun Lin 38', Tai-Ying Chou 55'

Faza pucharowa

Ćwierćfinały 
 24 listopada, Foshan     Stany Zjednoczone – Chińskie Tajpej 7:0
    Michelle Akers 8', 29', 33', 44', 48' (karny), Julie Foudy 38', Joy Biefield 79'
    ----
 24 listopada, Kanton     Chiny – Szwecja 0:1
    ----
    Pia Sundhage 3'
 24 listopada, Zhongshan     Dania – Niemcy 1:2 (po dogrywce)
    Susan MacKensie 25' (karny)
    Bettina Wiegmann 17' (karny), Heidi Mohr 98'
 24 listopada, Jiangmen     Norwegia – Włochy 3:2 (po dogrywce)
    Birthe Hegstad 22', Agnete Carlsen 67', Tina Svensson 96' (karny)
    Raffaella Saimaso 31', Rita Guarino 80'

Półfinały 
 27 listopada, Kanton     Niemcy – Stany Zjednoczone 2:5
    Heidi Mohr 34', Bettina Wiegmann 63'
    Carin Jennings 10', 22', 33', April Heinrichs 54', 75'
 27 listopada, Panyu     Szwecja – Norwegia 1:4
    Lena Videkull 6'
    Tina Svensson 39' (karny), Linda Medalen 41', 77', Agnete Carlsen 67'

Mecz o III miejsce 
 29 listopada, Kanton     Szwecja – Niemcy 4:0
    Anneli Andelen 7', Pia Sundhage 11', Lena Videkull 29', Helen Nilsson 43'
    ----

Finał 

1991
1991 w piłce nożnej
1991 w Azji
Piłka nożna w Chinach
Sport w Kantonie
Foshan